Molekulska formula -{C21H26N2O2}- se može odnositi na:

 Koronaridin
 Dezoksivinkaminol
 Kopsinin
 Vinkadiformin